Скорпионница колючая, или Личинник колючковатый () — растение; вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Голые или слегка опушённые стебли до 60 см.

Листья 65—120 (160) мм.

Соцветия из одного — пяти цветков на стеблях в два раза длиннее, чем листья, голые. Венчик 8—12 мм, жёлтый.

Плоды шириной 2,5—3,5 мм. Семена 1,6—2,1 х 4,2 до 4,8 мм, желтоватые или черноватые.

Распространение и среда обитания 
Вид распространён в странах Африки: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Эфиопия, в Западной Азии: Кипр, Иран (юг), Ирак, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Турция, в Европе: Крым, Албания, Болгария, страны бывшей Югославии, Греция (включая Крит), Италия (включая Сардинию, Сицилию), Франция (юг и Корсика), Португалия, Гибралтар, Испания (включая Балеарские острова).

Растёт на лугах, обочинах дорог и на полях на высоте до 1200 м над уровнем моря. Цветёт и плодоносит с марта по июнь.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 United States Department of Agriculture
 Flora Vascular

Мотыльковые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Флора Евразии
Флора Северной Африки